Croton squamulosus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton squamulosus, Vahl, 1807 : Croton glabellus
 Croton squamulosus, Müll.Arg., 1873 : Croton macrolepis

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Squamulosus